Dalmatinska nogometna zona (također i kao Dalmatinska nogometna liga) je bila jedna od četiri zone Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1966./67.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Split", koji je potom postao i prvak Hrvatske i ostvario plasman u Drugu saveznu ligu - Zapad. 
 RNK Split – ŽNK Ljubljana 5–2 i 0–3. Nije vrijedilo pravilo golova u gostima pa su bili potrebni jedanaesterci u kojima je Split slavio.

Ljestvica 

 Novi klubovi u sezoni 1967./68.: 
 Sloga Mravince
 klub iz Bosne i Hercegovine: Troglav Livno 
 Metalac je krajem sezone nastupao i kao Bagat 
 Split je igrao kvalifikacije za ulazak u Drugu saveznu ligu - Zapad s pobjednicima ostalih hrvatskih zona. Uspio je izboriti drugoligaški status.
 Naredne sezone (1967./68.) Dalmatinska zona je brojila 14 klubova.

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice  
 Slavonska zona 1966./67.
 Zagrebačka zona 1966./67. 
 Riječko-istarska zona 1966./67. 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1966./67.
 Prvenstvo Šibenskog nogometnog podsaveza 1966./67.

Izvori 
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014., , str. 114-117 
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 73-76 
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 85-88  
 Jurica Gizdić, Anđelo Raffanelli: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007., , str. 75-76 
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 64-66 
  

1966-67
1966-67
Dalmacija